Little Dixie bezeichnet folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Dixie (Arkansas)
 Little Dixie (Kalifornien)
 Little Dixie (Kentucky)

Little Dixie steht für:
 Little Dixie (Film), Actionthriller von John Swab (2023)